Schwarzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schwarzinger (* 1958), österreichischer Zeichner und Maler
 Heinz Schwarzinger (* 1945), Essayist und Übersetzer
 Michael Schwarzinger (* 1955), österreichischer Diplomat